Владимир Михайлович Капустин:

 Капустин, Владимир Михайлович (1929—2000) — 4-й начальник Ленинградского метрополитена.
 Капустин, Владимир Михайлович (род. 1952) — российский учёный, генеральный директор ОАО «ВНИПИнефть».